Il detentore del titolo Ashley Cooper non ha partecipato a quest'edizione del torneo.

Alex Olmedo ha battuto in finale Rod Laver 6–4 6–3 6–4.

Teste di serie
 Alex Olmedo (campione)
 Neale Fraser (quarti di finale)
 Nicola Pietrangeli (primo turno)
 Bobby Wilson (quarti di finale)
 Barry MacKay (semifinali)
 Luis Ayala (quarti di finale)
 Kurt Nielsen (secondo turno)
 Roy Emerson (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1959